Ventos de oeste pode significar:
 Zéfiro - o vento do oeste na mitologia grega.
 Ventos do oeste - ventos predominantes nas latitudes médias da Terra.

Desambiguação